ou CAPM est une certification en gestion de projets, dont le programme d'accréditation est géré par le Project Management Institute (PMI)

Présentation  
PMI propose six certifications en management de projet:
 Certified Associate in Project Management (CAPM)
 Project Management Professional (PMP)
 Program Management Professional (PgMP)
 PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)
 PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)
 PMI Scheduling Professional (PMI-SP)
 
La certification PMP (Project Management Professionnal, PMP) est la certification . Elle a une reconnaissance mondiale et  dans les annonces d’emploi et les profils de poste qu’utilisent recruteurs et chargés des ressources humaines.

Depuis 1984, la certification PMP s’adresse aux managers de projet expérimentés, qui veulent faire reconnaître leur maîtrise du référentiel de PMI, le guide du corpus des connaissances en management de projet (PMBOK) et leur réelle expérience en management de projets.

La certification CAPM (Certified Associate in Project Management, CAPM) s’adresse plus spécialement aux futurs managers de projet.

Compétences certifiées  

La certification se base sur le guide du corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK) ainsi que sur le code éthique de conduite professionnelle du PMI.

Références

Liens externes 
  Project Management Institute.

Project Management Professional
Certificat professionnel